Grabenau steht für:
 Grabenau (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Grabenau (Teldau), Ortsteil der Gemeinde Teldau, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Grabenau, bis 1932 Przykopp, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945:  Przykop (Purda) in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Grabenau Wald, bis 1938 Dzuchen, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Dziuchy in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Neu Grabenau, bis 1932 Neu Przykopp, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Nowy Przykop in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen